Лариса Андреевна Романовская (01.09.1980) — автор подростковых повестей, романов и сказок, семикратный финалист и лауреат Конкурса на лучшее произведение для детей и юношества Книгуру, лауреат конкурса Новая детская книга.

Ещё до того, как пойти в школу, написала своё первое стихотворение, посвятив его памяти Высоцкого. Писала стихи, длинные сочинения и читала книги из домашней библиотеки своей учительницы литературы. Много времени проводила в РГДБ, где вскоре начала заниматься в литературной студии «Жизальмо». Затем поступила в литературный институт.

Первые публикации — в начале 1990, в газетах «Тележка» (детское приложение к газете «Семья»), «Пионерская правда».

Биография 
С 1999 года начинает работать внештатным корреспондентом отдела культуры газеты «Вечерняя Москва». С 2004 работает в газете «Культура», где возвращается к занятиям литературой, брошенным после окончания института в 2002 году. Писательство помогает пережить развод, болезнь и смерть бабушки, и к 2009 готова первая законченная повесть — городское фэнтези, мистика с уклоном в детектив.

Повесть была разослана по издательствам, но ответа не было. Романовская обратилась за помощью к Дмитрию Быкову, с которым когда-то работала в общем проекте, получила приглашение в эфир радиопрограммы о детской литературе, и благословение писать дальше.

В 2011 в Живом Журнале Наринэ Абгарян знакомит Романовскую с редактором «Астрель Спб» Ириной Епифановой. В 2012 там выходит роман «Московские сторожевые» и сразу подписан договор на продолжение (2013). В 2014 написана повесть «Самая младшая».

Осенью 2014 сын (11 лет) уезжает учиться в США с семьёй отца — бывшего мужа Романовской. Глубоко переживая его отъезд, Романовская начинает набрасывать текст, который через пять лет станет романом «Сиблинги».

Работает редактором, затем фасовщицей на складе лекарственных трав, два-три раза в год посещает сына. По совету друга отправляет текст «Самой младшей» на Книгуру — Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества. Рукопись попадает в шорт-лист. Благодаря конкурсу Романовская знакомится с одним из руководителей клуба детских писателей московской библиотеки им. Гайдара — Татьяной Рудишиной, и занимается там (рук. Л. Г. Яковлев).

В 2016 в финал Книгуру попадает повесть-дневник «Удалить эту запись?», которую сразу берёт издательство «Самокат». В том же году Романовская снова меняет работу — становится помощником в отделе млекопитающих Зоологического музея МГУ.

К 2017 закончен роман «Сиблинги». Текст публикуется в журнале «Октябрь», рукопись попадает в финал «Книгуру» 2018, и Романовская предлагает её в «Самокат». Роман изменил финал, получив продолжение и став менее мрачным. Роман «Сиблинги» сравнивают с такими книгам как «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, фильмом «Гостья из будущего» по циклу Кира Булычёва об Алисе Селезнёвой и другими культовыми произведениями фантастики поколения 1970—1980-х.

В 2018 написана повесть «Слепая курица» о взрослении в 1990-е. Повесть попадает в шорт-лист «Книгуру».

Тогда же закончена сказка «Зверь Евсей». Она становится одним из лауреатов конкурса «Новая детская книга».

Романовская получает приглашение в одну из московских школ от Ксении Молдавской — руководителя гуманитарного профиля и критика детской литературы.

Продолжая навещать сына в Калифорнии, Романовская пишет «Дом четырёх ладоней» — повесть о семье, живущей на два континента, с матерью в Москве и отцом в Кремниевой долине.

В 2019 выходят «Сиблинги» (Самокат), рассказ «Правильный ответ» (сб. «Внутри что-то есть», издательство Волчок»), «Слепая курица» («Издательский проект А и Б»).

В 2020 году — «Зверь Евсей» и «Кандидаты на вылет» (издательство «Волчок»), в 2021 — «Дом четырех ладоней» («Самокат»), в 2022 — «Закон ракушки» (издательство «Манн, Иванов и Фербер») и «Захолустье. Пока я здесь» («АСТ»).

Библиография 
 2012 — «Московские сторожевые».
 2013 — «Московские сторожевые. Вторая смена».
 2014 — «Самая младшая».
 2016 — «Удалить эту запись?».
 2017 — «Витька-Винтик».
 2019 — «Сиблинги».
 2019 — «Слепая курица».
 2019 — «Правильный ответ» (сб. «Внутри что-то есть»).
 2020 — «Зверь Евсей».
 2020 — «Кандидаты на вылет».
 2021 — «Дом четырёх ладоней».
 2022 — «Закон ракушки».
 2022 — «Захолустье. Пока я здесь».

Награды 
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (29 декабря 2005 года) — за  многолетнюю плодотворную деятельность по освещению вопросов культуры в средствах массовой информации и в связи с Днём российской печати.
 Шорт-лист Книгуру 2015 за повесть «Самая младшая»
 3 место в конкурсе Книгуру 2016 за повесть «Удалить эту запись?»
 Шорт-лист Книгуру 2017 за роман «Сиблинги»
 Шорт-лист Книгуру 2018 за повесть «Слепая курица»
 2 место в конкурсе Новая детская книга-2018 — сказка «Зверь Евсей»
 Шорт-лист Книгуру 2019 за повесть «Дом четырёх ладоней»
 3 место в конкурсе Новая детская книга-2020 — сказка «Саня Зайцев и другие говорящие мыши»
 Шорт-лист Книгуру 2020 за повесть «Наутилус останется»
 Шорт-лист Книгуру 2021 за роман «Кандидаты на вылет»

Источники 

 Лариса Романовская. Сиблинги. Журнал «Октябрь». https://magazines.gorky.media/october/2017/11
 Слово автору. Лариса Романовская: Не уверена, что детство — это рай…
 Детские писатели расскажут о любимых книгах https://ulpravda.ru/rubrics/cilture/detskie-pisateli-rasskazhut-o-liubimykh-knigakh
 Дети, уткнувшиеся в книжки https://gtn-pravda.ru/2019/06/18/deti-utknuvshiesja-v-knizhki.html
 Лариса Романовская: Писатель пишет, чтобы все, что мы пережили, не ушло в космос, а осталось тут, как облако. Папмамбук https://www.papmambook.ru/articles/3140/
 Лариса Романовская. Как вырасти писателем http://www.astrel-spb.ru/intervyu/4555-larisa-romanovskaya-kak-vyrasti-pisatelem.html
 Лариса Романовская, журнал Лаборатория Фантастики https://fantlab.ru/autor20944 
 http://kniguru.info/ 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели XXI века
Детские писатели России